Condado de Lawrence es el nombre de 11 condados en los Estados Unidos:

 Condado de Lawrence (Alabama)
 Condado de Lawrence (Arkansas) 
 Condado de Lawrence (Illinois)
 Condado de Lawrence (Indiana)
 Condado de Lawrence (Kentucky)
 Condado de Lawrence (Misisipi)
 Condado de Lawrence (Misuri)
 Condado de Lawrence (Ohio)
 Condado de Lawrence (Pensilvania)
 Condado de Lawrence (Dakota del Sur)
 Condado de Lawrence (Tennessee)